Scampolo è una commedia di Dario Niccodemi del 1915 dalla quale sono stati tratti numerosi film:

Scampolo – film del 1917 diretto da Giuseppe Sterni 
Scampolo – film del 1928 diretto da Augusto Genina 
Scampolo (Scampolo, ein Kind der Straße) – film del 1932 diretto da Hans Steinhoff
Scampolo – film del 1941 diretto da Nunzio Malasomma
Scampolo '53 – film del 1953 diretto da Giorgio Bianchi
Scampolo, alias Sissi a Ischia – film del 1958 diretto da Alfred Weidenmann